Místodržící může být nebo se váže k:
 místodržící jako zemský správce – zástupce panovníka v určité zemi (v Čechách s přestávkami od Lucemburků do roku 1748)
 Místodržitelství – nejvyšší úřad jednotlivých rakouských korunních zemí v letech 1850-1918
 Gubernátor
 Guvernér – většinou zástupce panovníka v zámořských dominiích